

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Widzew – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Widzew
 Widzew – część wsi Ksawerów w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Ksawerów

Inne 
 Widzew – dawna gmina wiejska z siedzibą w Widzewie
 Łódź Widzew – dworzec kolejowy i stacja węzłowa
 Widzew Łódź – klub sportowy
 Łódź Widzew Janów – nieczynny przystanek kolejowy w Łodzi
 Łódź-Widzew – dekanat archidiecezji łódzkiej
 obszary Systemu Informacji Miejskiej w Łodzi
 Fabryczna Widzew
 Widzew Wschód
 Widzew-Wschód (osiedle administracyjne)
 Stary Widzew
 Stary Widzew (osiedle administracyjne)

Zobacz też 
 Widzewska Galeria Ekslibrisu w Łodzi